Imlay se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Imlay
 Joan B. Imlay